Dominikanske Republiks kvindefodboldlandshold er det nationale kvindefodboldlandshold i Dominikanske Republik som reguleres af Dominican Football Federation. Eftersom interessen for fodbold ligger langt efter baseball og boksning i Den dominikanske republik, er landsholdet lavt prioriteret. Den dominikanske republik har en relativ høj rangering blandt De caribiske øer, men dette er noget flatterende. Pr. december 2008 er de rangeret som det fjerde bedste caribiske landshold, men de er sandsynligvis det sjette eller syvende bedste.

Den dominikanske republik debuterede i 2002, da de spillede i kvalificeringen til Gold Cup 2002. De endte på en tredjeplads, kun et mål efter Saint Lucia. Heller ikke under Gold Cup 2006 kvalificerede Den dominkanske republik sig, da de tabte i anden kvalificeringsrunde til Trinidad og Tobago. Under kvalificeringen til OL gik det heller ikke godt. I 2004 tabte de til naboøen Haiti, og i 2008 tabte de til Cuba.

Resultater

VM 

*Omfatter kampe vundet på straffespark.

CONCACAS 

*Omfatter kampe vundet på straffespark.

Eksterne henvisninger 
 http://www.fifa.com/associations/association=dom/ranking/gender=f/index.html 
 http://www.fedofutbol.org/ 

Kvindefodboldlandshold
Kvindefodboldlandshold